Le yield est un anglicisme qui désigne :

Un terme économique : yield management
Une instruction en programmation : yield (instruction)
Le rendement d’un procédé de gravure c’est-à-dire à la proportion de puces fonctionnelles par wafer plaque ronde, généralement en silicium, sur laquelle sont gravées les puces en de multiples exemplaires.

Yield est un album de Pearl Jam sorti en 1998.